Giovanni Amat Malliano – militare italiano, primo Marchese di San Maurizio, ufficiale veterano delle guerre rivoluzionarie francesi
 Luigi Amat Malliano – militare italiano suddito del Regno di Sardegna